Rademacherstraße steht für:

 Rademacherstraße (Angerburg)
 Rademacherstraße (Hannover)
 Rademacherstraße (Lübeck)
 Rademacherstraße (Uelzen)

Siehe auch:
 Rademachergang